De 100 meter rugslag vrouwen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 27 juli, series en halve finales, en 28 juli 2009, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit twee baantjes. Na afloop van de series kwalificeren de zestien snelste zwemsters zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gaan door naar de finale. Wereldkampioene Natalie Coughlin uit de Verenigde Staten verdedigde haar titel niet. De Britse Gemma Spofforth won het goud in een wereldrecordtijd van 58,12 s.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag series
 Uitslag halve finales
 Uitslag finale

Wereldkampioenschappen zwemmen 2009